Budai nebo Buday může znamenat:

 Hotei, japonský smějící se Buddha

příjmení
 Jozef Buday (1877–1939), slovenský katolický kněz a politik, poslanec a senátor NS za Hlinkovu slovenskou ľudovou stranu
 László Budai (1928–1983), maďarský fotbalista a fotbalový trenér
 Martin Buday (* 1991), slovenský bojovník ve smíšených bojových uměních
 Tibor Buday (1913–2001), slovenský geolog

místní název
 Budai belső körút, Budínský vnitřní okruh, třída v Budapešti

podobné jméno
 Budaj